Patrick Tambay, francoski dirkač Formule 1, * 25. junij 1949 , Pariz, Francija, † 4. december 2022, Pariz.

Patrick Tambay je debitiral sredi sezone 1977 na domači Veliki nagradi Francije s Surteesom, prve točke pa je osvojil že na svoji tretji dirki za Veliko nagrado Nemčije s šestim mestom. Najboljše rezultate je dosegel s Ferrarijem v sezoni 1982, ko je najprej dosegel prve stopničke s tretjim mestom na Veliko nagrado Velike Britanije, nato pa še prvo zmago na Veliko nagrado Nemčije, v naslednji sezoni 1983 pa je po drugi in zadnji zmagi v karieri na Veliki nagradi San Marina ter še štirimi uvrstitvami na stopničke končal na četrtem mestu v prvenstvu. V sezoni 1984 je prestopil v Renault in dosegel eno drugo mesto, v sezoni 1985 pa še dve tretji. Po slabši sezoni 1986 s Haas Lolo, ko je dosegel le eno uvrstitev v točke, se je odločil za upokojitev.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| rowspan="2" | 
! Team Surtees
! Surtees TS19
! rowspan="2" | Cosworth V8
|bgcolor="| ARG
|bgcolor="| BRA
|bgcolor="| JAR
|bgcolor="| ZZDA
|bgcolor="| ŠPA
|bgcolor="| MON
|bgcolor="| BEL
|bgcolor="| ŠVE
|bgcolor="#FFCFCF"| FRADNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 18.
! rowspan="2" | 5
|-
! Theodore Racing Hong Kong
! Ensign N177
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM6
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFCFCF"| ZDADNQ
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN5
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|-
| 
! Marlboro Team McLaren
! McLaren M26
! Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG6
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA12
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|
! 14.
! 8
|-
| rowspan="4" | 
! Löwenbräu Team McLaren
! rowspan="2" | McLaren M28
! rowspan="4" | Cosworth V8
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="4" | -
! rowspan="4" | 0
|-
! rowspan="3" | Marlboro Team McLaren
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR10
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA13
|
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! McLaren M26
|
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! McLaren M29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT10
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|-
| rowspan="2" | 
! Theodore Racing Team
! Theodore TY01
! Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ZZDA6
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR11
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 19.
! rowspan="2" | 1
|-
! Equipe Talbot Gitanes
! Ligier JS17
! Matra V12
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet 
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| LVERet
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 126C2
! Ferrari V6 t/c
|bgcolor="| JAR
|bgcolor="| BRA
|bgcolor="| ZZDA
|bgcolor="| SMR
|bgcolor="| BEL
|bgcolor="| MON
|bgcolor="| VZDA
|bgcolor="| KAN
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="white"| ŠVIDNS
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="white"| LVEDNS
|
! 7.
! 25
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Scuderia Ferrari
! Ferrari 126C2/B
! rowspan="2" | Ferrari V6 t/c
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFFFBF"| SMR1
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 4.
! rowspan="2" | 40
|-
! Ferrari 126C3
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|-
| 
! Equipe Renault Elf
! Renault RE50
! Renault V6 t/c
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="white"| KANDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ6
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#CFCFFF"| POR7
|
! 11.
! 11
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Equipe Renault Elf
! Renault RE60
! rowspan="2" | Renault V6 t/c
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#FFDF9F"| POR3
|bgcolor="#FFDF9F"| SMR3
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 12.
! rowspan="2" | 11
|-
! Renault RE60B
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT10
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA7
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| EU12
|bgcolor="| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Team Haas (USA) Ltd.
! Lola THL1
! HartStr-4 t/c
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA8
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 15.
! rowspan="2" | 2
|-
! Lola THL2
! Cosworth V6 t/c
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="white"| KANDNS
| VZDA
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM8
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD7
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| PORNC
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVSNC
|
|}

Sklici

Glej tudi 
 seznam francoskih dirkačev

Zunanje povezave 
 

Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
Theodorovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Umrli za Parkinsonovo boleznijo